NVA kan betyda:

 NVA – Östtysklands krigsmakt 1956–1990, se Nationale Volksarmee
 NVA – IATA:s kod för en flygplats i Neiva, Colombia, se Benito Salas Airport